Коте́льниково — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги, находящаяся в городе Котельниково Волгоградской области. Стыковая станция двух дорог (стык с Северо-Кавказской железной дорогой).

История 
Станция играла значительную роль во время первого этапа Сталинградской битвы. Через нее в расположение Сталинградского фронта следовали войска и техника из Восточных районов СССР, Сибири и с Дальнего Востока. 2 сентября 1942 года на станции и на подъезде к ней были уничтожены эшелоны 208-я стрелковой дивизии (погибло шесть эшелонов).

Сообщение по станции 
По состоянию на сентябрь 2017 года по станции курсируют следующие поезда пригородного сообщения:

Дальнее 
По состоянию на декабрь 2021 года по станции курсируют следующие поезда дальнего следования:

Ссылки 
 Расписание поездов по станции Котельниково в Яндексе
 Расписание и наличие мест на сайте ОАО «РЖД»

Примечания 

Станции Волгоградского региона Приволжской железной дороги
Стыковые междудорожные станции
Железнодорожные станции и платформы Волгоградской области